Curtis Lazar (né le  à Salmon Arm, en Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Curtis Lazar débute en 2010 en LHOu avec les Oil Kings d'Edmonton. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Sénateurs d'Ottawa.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2010-2011|| Oil Kings d'Edmonton || LHOu|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2011-2012|| Oil Kings d'Edmonton || LHOu|| 63|| 20|| 11|| 31|| 56|| 20|| 8|| 11|| 19|| 4
|-
|2012-2013|| Oil Kings d'Edmonton || LHOu|| 72|| 38|| 23|| 61|| 47|| 22|| 9|| 2|| 11|| 20
|-
|2013-2014|| Oil Kings d'Edmonton || LHOu|| 58|| 41|| 35|| 76|| 30|| 21|| 10|| 12|| 22|| 12
|-
|2014-2015|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 67|| 6|| 9|| 15|| 14|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 76 || 6 || 14 || 20 || 18 || - || - || - || - || -
|-																
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 13 || 3 || 1 || 4 || 8 || - || - || - || - || 								
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 33 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 4 || 1 || 2 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH || 65 ||2||10 || 12 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 1||0||0 || 0||0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Heat de Stockton || LAH || 57 ||20||21 || 41 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Americans de Rochester  || LAH ||18 ||6 ||8 ||14 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo  || LNH ||38 ||5 ||5 ||10 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH || 33 || 5 || 4 || 9 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 17 || 2 || 2 || 4 || 6 || 10 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Bruins de Boston || LNH || 70 || 8 || 8 || 16 || 16 || 7 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2022-2023 || Canucks de Vancouver || LNH || 45 || 3 || 2 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Devils du New Jersey || LNH || || || || || ||

| 449 || 38 || 57 || 95 || 104 || 24 || 1 || 1 || 2 || 4

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||3 ||4 ||7 ||0 || align=left| place
|-
| 2015 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||5 ||4 ||9 ||0 || align=left| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en février 1995
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Canucks de Vancouver